Boys Over Flowers ( Ккот пода намджа, «Лучше мальчики, чем цветы») — южнокорейский телесериал (дорама), экранизация японской манги Hana Yori Dango. Его премьера состоялась 5 января 2009 года на корейском телеканале KBS2TV, и после 25 серий показ был завершён 31 марта того же года. Сериал является третьей по счёту адаптацией оригинальной манги в виде фильма, ему предшествовали тайваньская («Сад падающих звезд») и японская (Hana Yori Dango) версии. Корейскую дораму показывали телеканалы на Филиппинах, в Казахстане, в Сингапуре, на Тайване, в Гонконге, Индонезии, Таиланде, Вьетнаме, Канаде, Киргизии и Израиле.

Сюжет 

Кым Джан Ди, школьница из бедной семьи, случайно оказавшись в экстренной ситуации, спасает жизнь ученика элитной школы Синхва, которую посещают дети богатейших и влиятельнейших лиц Кореи. Поскольку скандал попал в СМИ, руководство школы, приняв «совет» матери Ку Джун Пхё — члена семьи попечителя и основателя школы (деда Джун Пхё), принимает Джан Ди в качестве ученицы. В школе заправляет всем группа из четырёх властных и мегапопулярных старшеклассников, именуемая F4. Заступившись за свою новую (и единственную) подругу, Джан Ди с её бунтарской сущностью вызывает на себя гнев F4, что влечет травлю всей школой. Главарь F4, Ку Джун Пхё, чья власть прикрывает его реальную беззащитность, грубость — ранимость, безапелляционность — почти полное одиночество, постепенно влюбляется в Джан Ди, однако для её завоевания ему придется преодолеть не только вызванные им отвращение и презрение, но и искреннюю симпатию, которую питает Джан Ди к другому члену F4, Юн Джи Ху.

История создания

Отзывы и критика

В ролях 
 Ку Хе Сон — Кым Джан Ди ().
 Ли Мин Хо — Ку Джун Пхё ().
 Ким Хён Джун — Юн Джи Ху ().
 Ким Бом — Со И Джон ().
 Ким Хен Джун — Сон У Бин ().

Показ 
 Филиппины — начало показа 11 мая 2009
 Малайзия — начало показа 16 декабря 2009
 Тайвань — начало показа 10 мая 2009
 Сингапур — начало показа 16 мая 2009
 Индонезия — начало показа 1 июня 2009
 Таиланд — начало показа 4 июля 2009
 Вьетнам — начало показа 4 июля 2009
 Израиль — начало показа 3 сентября 2010
 США — начало показа 21 августа 2010
 Казахстан — начало показа 5 июня 2011

Ссылки 
 Официальный сайт компании KBS
 Американский официальный сайт KBS
 HanCinema

Телесериалы Республики Корея 2009 года
Подростковые драмы Республики Корея
Экранизации манги
Комедийные телесериалы Республики Корея
Программы телеканала Korean Broadcasting System
Телесериалы на корейском языке